Senad Kovačevič, slovenski hokejist, * 25. julij 1981, Jesenice.

Kovačevič je večji del kariere igral za klub Acroni Jesenice, v drugem delu kariere pa še za klube HK Kranjska Gora, HK Sportina Bled, SG Pontebba in HK Alfa, v katerem je po sezoni 2007/08 končal kariero.

Za slovensko mladinsko reprezentanco nastopil na enem evropskem in treh svetovnih mladinskih prvenstvih.

Tudi njegov brat Sabahudin je hokejist.

Pregled kariere

|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 99
|
| 4
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 22
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 25
| 4
| 7
| 11
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 20
| 2
| 3
| 5
| +3
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D2
| 01
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +4
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 11
| 0
| 3
| 3
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 10
| 1
| 9
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 14
| 0
| 5
| 5
| -10
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 23
| 4
| 8
| 12
|
| 76
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 16
|-
| SG Pontebba
| Italijanska liga
| 04/05
|
| 32
| 3
| 6
| 9
|
| 63
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 41
| 2
| 5
| 7
|
| 91
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Interliga B
| 06/07
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 30
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 24
| 4
| 2
| 6
|
| 97
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 26
| 6
| 6
| 12
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 7
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 282
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 66
| bgcolor="#7FFF00" | 97
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 538
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti SG Pontebba
Hokejisti HK Alfa
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Jeseniški športniki